La SuperLiga 2014-2015 (detta anche Jelen SuperLiga per motivi di sponsorizzazione) è stata la nona edizione della massima serie del campionato serbo di calcio. La stagione è iniziata il 9 agosto 2014 ed è terminata il 24 maggio 2015. Il Partizan ha vinto il titolo per la settima volta.

Novità 
A rimpiazzare le retrocesse Javor Ivanjica e lo Sloboda Point Sevojno sono state promosse dalla Prva Liga Borac Čačak e Mladost Lučani, rispettivamente prima e seconda classificata della Prva Liga.

Regolamento 
La squadra campione di Serbia è ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2015-2016.
La seconda e la terza classificata sono ammesse al primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2015-2016.
Le ultime due classificate sono retrocesse direttamente in Prva Liga Srbija.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Campione di Serbia
      Ammessa alla UEFA Champions League 2015-2016
      Ammesse alla UEFA Europa League 2015-2016
      Retrocesse in Prva Liga 2015-2016

Spareggio promozione/retrocessione

Risultati

Classifica marcatori

Verdetti  
 Campione di Serbia: 
 In UEFA Champions League 2015-2016: 
 In UEFA Europa League 2015-2016: ,  e 
 Retrocesse in Prva Liga Srbija:  ,  e

Note

Voci correlate 
 Kup Srbije 2014-2015

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
2014-2015